Сухов — російське прізвище. Відомі носії:

 Сухов Василь Арсентійович (1912—1943) — радянський сапер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Сухов Василь Іванович (1910—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сухов Василь Семенович (1925—1944) — радянський солдат, Герой Радянського Союзу (1944).
 Сухов Іван Прокопович (1895—1962) — радянський генерал, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сухов Іван Степанович (1907—1976) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1939).
 Сухов Ігор Миколайович (1929—2006) — український радянський діяч, генеральний директор виробничого об'єднання «Ворошиловградський тепловозобудівний завод» у 1976—1987 роках. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань. Кандидат технічних наук, професор.
 Сухов Костянтин Васильович (1923—2003) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сухов Микола Дмитрович (1914—1983) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Сухов Олександр Сергійович ( 1984) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Сухов Павло Владиславович ( 1988) — російський фехтувальник, срібний призер Олімпійських ігор 2020, чемпіон Європи 2012 року, бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року.
 Сухов Федір Володимирович (нар. 1960) — радянський російський актор театру та кіно, театральний режисер.
 Сухов Юрій Володимирович (1923—1994) — радянський військовий льотчик, Заслужений льотчик-випробувач СРСР (1963), Герой Радянського Союзу (1976).

Див. також 
 Сухов Федір Іванович — головний герой фільму «Біле сонце пустелі» 1970 року.

Російські прізвища